Intermodalität steht für:
 Intermodaler Verkehr
 Intermodalität (Psychologie)